1 Дечембріє () — комуна в Румунії, у повіті Ілфов.
 1 Дечембріє () — село в Румунії, у повіті Ілфов. Входить до складу комуни 1 Дечембріє.
 1 Дечембріє () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Банка.